Brunnenthal peut faire référence à :
 Brunnenthal, commune autrichienne du district de Schärding, en Haute-Autriche ;
 Brunnenthal, ancienne commune suisse du canton de Soleure.

Voir aussi 
 Brunnthal